Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1998 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года, кроме чемпиона страны. Чемпион и вице-чемпион лигильи квалифицировались в Кубок Либертадорес 1999, а 3-й и 4-й клубы — в Кубок КОНМЕБОЛ 1999.

Таблица

Матчи

Тур 1
Белья Виста 2-0 Ривер Плейт
Пеньяроль 1-0 Рентистас

Тур 2
Белья Виста 1-0 Рентистас
Пеньяроль 2-0 Ривер Плейт

Тур 3
Рентистас 3-1 Ривер Плейт
Белья Виста 1-1 Пеньяроль

Матч за 1-е место
Белья Виста 1-0 Пеньяроль

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая